Dvouhra juniorek French Open 2018 probíhala v první polovině června 2018. Do singlové soutěže pařížského grandslamu nastoupilo šedesát čtyři hráček. Obhájkyní titulu byla Američanka Whitney Osuigweová, která do soutěže nezasáhla.

Premiérový grandslamový titul vybojovala 14letá americká juniorka a šestnáctá nasazená Coco Gauffová, jež ve finále za 1.57 hodin přehrála 16letou krajanku Caty McNallyovou po třísetovém průběhu. V rozhodující sadě otočila ztrátu gamů 0–3. Navázala tak na finálovou účast z juniorky US Open 2017. Ve věku 14 let a 2 měsíců se stala nejmladší šampionkou Roland Garros od druhé trofeje Martiny Hingisové v roce 1994 a celkově pak pátou nejmladší po dvou titulech Hingisové (1993, 1994), Capriatiové (1989) a Sabatiniové (1984). Gauffová, která byla nejmladší ze všech účastnic soutěže, si do juniorského žebříčku ITF připsala 375 bodů, poražená finalistka pak 270 bodů.

Nasazení hráček

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

1. sekce

2. sekce

Dolní polovina

3. sekce

4. sekce

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

French Open 2018
Juniorský tenis v roce 2018